Kompendium (von lateinisch compendium ‚Ersparnis‘, ‚abgekürzter Weg‘) bezeichnet:
 ein kurz gefasstes Lehrbuch
 ein kurz gefasstes Nachschlagewerk
 umfangreiches Handbuch
 Kompendium (Kamera), eine verstellbare Streulichtblende in der professionellen Fotografie und  Filmproduktion
 Arzneimittel-Kompendium der Schweiz
 Kompendium (DVD), eine DVD der deutschen Band Wolfsheim

Compendium (lateinische Schreibweise) steht für:
 den alten Namen der französischen Stadt Compiègne zu Zeiten der Merowinger

Siehe auch: